Фьестад () — шведская фамилия.

  (, 1903—1991) — шведский художник и скульптор.
 Фьестад, Густав (, 1868—1948) — шведский художник и дизайнер.
 Фьестад, Эллен (, род. 1986) — шведская актриса.